Agrela, paroisse civile de la municipalité de Fafe, dans le district de Braga ;
 Agrela, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, dans le district de Porto.